Röske ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Röske (1940–2004), deutscher Galerist, Kunsthändler, Herausgeber und Autor
 Stanley Röske, (* 1977), deutscher Rechtsextremist
 Tamara Röske (* 1996), deutsches Model und Schauspielerin
 Thomas Röske (* 1962),  deutscher Kunsthistoriker und Ausstellungsmacher